Palacio de Villena puede a hacer referencia a:
Palacio de Villena (Valladolid), en España.
Palacio de Villena (Cadalso de los Vidrios), en el municipio madrileño de Cadalso de los Vidrios (España).